Ану́й:

 Ануй, Жан (1910—1987) — французский драматург и сценарист.
 Ануй — река в Республике Алтай и Алтайском крае России, левый приток Оби.

См. также 
 Ануйская крепость
 Ануйский хребет
 Ануйский — посёлок в Солонешенском районе Алтайского края
 Ануйское — село в Смоленском районе Алтайского края
 Белый Ануй — село в Усть-Канском районе Республики Алтай
 Верх-Ануй — село в Усть-Канском районе Республики Алтай
 Верх-Ануйское — село в Быстроистокском районе Алтайского края
 Усть-Ануй — село в Быстроистокском районе Алтайского края
 Черновой Ануй — река, приток Ануя
 Чёрный Ануй — село в Усть-Канском районе Республики Алтай